Alphons Stübel – geologo, entomologo e vulcanologo tedesco
 Andreas Stübel – teologo, filosofo e pedagogista tedesco
 Oscar Wilhelm Stübel – diplomatico tedesco
 Paul Alfred Stübel – politico tedesco